Kupu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kupu (administrativ by i Indonesien, lat -6,86, long 109,01), Jawa Tengah, 
 Desa Kupu (administrativ by i Indonesien, lat -6,91, long 109,09), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar